Tewson ist der Familienname folgender Personen:

 Josephine Tewson (1931–2022), britische Schauspielerin
 Vincent Tewson (1898–1981), britischer Gewerkschafter